Би́лли Джо Дюпри́ (; родился 7 марта 1950, , штат Луизиана) —профессиональный игрок в американский футбол, который всю карьеру (1973—1983) выступал за «Даллас Ковбойз» в Национальной футбольной лиге. Учился в Университете штата Мичиган.

Ранние годы 
Дюпри родился и вырос в , штат Луизиана. Играл в школьной футбольной лиге, учась в школе Ричардсона в Западном Монро, штат Луизиана, выиграв чемпионат штата.

Колледж 
ДюПри продолжил играть в футбол, учась в Университете штата Мичиган. Был признан величайшим тайт-эндом штата Мичиган в истории, хотя у него было мало возможностей проявить свою истинную ценность в спартанском беге: он больше проявлял себя в жёсткой игре. ДюПри вывел свою команду в младшую лигу в 1971 году (25 кэтчей, 414 ярдов, три тачдауна). В старшей лиги был капитаном команды в 1972 году (23 кэтча на 406 ярдов). Этого было достаточно для приглашения его в команду All-America.

ДюПри заканчивал свою карьеру в команде Университета штата Мичиган на позиции ресивера. Университетскую карьеру закончил с 69 приёмами.

После спортивной карьеры 
С недавнего времени принимает участие в работе многих благотворительных организаций, в том числе Shriner. Является активным участником детских благотворительных мероприятий.

Статистика на приёме и на выносе

Статистика в регулярных сезонах 

|1973||23||DAL||TE||89||14||14||||29||392||13,5||5||||40||2,1||28,0||||||2||2||0||||6||1,0||0,1||0,1||31||12,7||394||5||0
|-
|1974||24||DAL||TE||89||14||13||||29||466||16,1||4||||42||2,1||33,3||||||4||43||0||||20||10,8||3,1||0,3||33||15,4||509||4||1
|-
|1975||25||DAL||TE||89||14||6||||9||138||15,3||1||||28||0,6||9,9||||||1||3||0||||3||3,0||0,2||0,1||10||14,1||141||1||0
|-
|1976*||26||DAL||TE||89||14||14||||42||680||16,2||2||||38||3,0||48,6||||||7||50||0||||13||7,1||3,6||0,5||49||14,9||730||2||2
|-
|style="background:#afe6ba"|1977*||27||DAL||TE||89||14||14||||28||347||12,4||3||||23||2,0||24,8||||||3||9||0||||7||3,0||0,6||0,2||31||11,5||356||3||1
|-
|1978*||28||DAL||TE||89||16||16||||34||509||15,0||9||||38||2,1||31,8||||||1||15||0||||15||15,0||0,9||0,1||35||15,0||524||9||3
|-
|1979||29||DAL||TE||89||16||16||||29||324||11,2||5||||33||1,8||20,3||||||2||19||0||||20||9,5||1,2||0,1||31||11,1||343||5||1
|-
|1980||30||DAL||TE||89||16||16||||29||312||10,8||7||||39||1,8||19,5||||||4||19||0||||11||4,8||1,2||0,3||33||10,0||331||7||1
|-
|1981||31||DAL||TE||89||16||15||||19||214||11,3||2||||33||1,2||13,4||||||1||12||0||||12||12,0||0,8||0,1||20||11,3||226||2||0
|-
|1982||32||DAL||TE||89||9||1||||7||41||5,9||2||||12||0,8||4,6||||||1||6||1||||6||6,0||0,7||0,1||8||5,9||47||3||0
|-
|1983||33||DAL||TE||89||16||6||||12||142||11,8||1||||28||0,8||8,9||||||||||||||||||||||12||11,8||142||1||0
|- style="background-color: #E0E0E0; font-weight:600; font-style:oblique; border:2px solid black"
|colspan="5"|Карьера||159||131||||267||3565||13,4||41||||42||1,7||22,4||||||26||178||1||||20||6,8||1,1||0,2||293||12,8||3743||42||9
|}

Статистика в плей-офф 

|1973||23||DAL||TE||89||2||2||||2||22||11,0||0||||20||1,0||11,0||||||||||||||||||||||2||11,0||22||0||0
|-
|1975||25||DAL||TE||89||3||0||||1||17||17,0||0||||17||0,3||5,7||||||||||||||||||||||1||17,0||17||0||0
|-
|1976*||26||DAL||TE||89||1||1||||3||34||11,3||0||||16||3,0||34,0||||||||||||||||||||||3||11,3||34||0||0
|-
|style="background:#afe6ba"|1977*||27||DAL||TE||89||3||3||||6||110||18,3||1||||28||2,0||36,7||||||||||||||||||||||6||18,3||110||1||1
|-
|1978*||28||DAL||TE||89||3||3||||10||124||12,4||2||||24||3,3||41,3||||||2||23||0||||20||11,5||7,7||0,7||12||12,3||147||2||1
|-
|1979||29||DAL||TE||89||1||1||||2||26||13,0||0||||17||2,0||26,0||||||1||27||0||||27||27,0||27,0||1,0||3||17,7||53||0||0
|-
|1980||30||DAL||TE||89||3||3||||4||36||9,0||1||||19||1,3||12,0||||||1||5||0||||5||5,0||1,7||0,3||5||8,2||41||1||0
|-
|1981||31||DAL||TE||89||2||2||||6||37||6,2||0||||13||3,0||18,5||||||||||||||||||||||6||6,2||37||0||0
|-
|1982||32||DAL||||89||3||0||||4||32||8,0||0||||11||1,3||10,7||||||1||1||0||||1||1,0||0,3||0,3||5||6,6||33||0||0
|-
|1983||33||DAL||||89||1||0||||1||9||9,0||0||||9||1,0||9,0||||||||||||||||||||||1||9,0||9||0||0
|- style="background-color: #E0E0E0; font-weight:600; font-style:oblique; border:2px solid black"
|colspan="5"|Карьера||22||15||||39||447||11,5||4||||28||1,8||20,3||||||5||56||0||||27||11,2||2,5||0,2||44||11,4||503||4||2
|}

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Спортивного зала славы Луизианы

Игроки в американский футбол США
Тайт-энды
Игроки «Даллас Ковбойз»